NGC 4255 (другие обозначения — UGC 7348, MCG 1-31-47, ZWG 42.4, ARAK 355, VCC 312, PGC 39592) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4255 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4255 в группу также входят ещё 31 галактика.

Примечания 

 

4255
Дева (созвездие)
Линзообразные галактики